Hanshan kan avse:

 Han-shan (600-talet e.Kr.), kinesisk poet
 Hanshan, Handan, Hanshan Qu – stadsdistrikt, Hebei-provinsen, Kina
 Hanshan, Ma'anshan, Hanshan Xian – härad, Anhui-provinsen, Kina